Kunduz Terminal är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kondoz, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Kunduz Terminal ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kunduz Terminal är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Kunduz Terminal. Runt Kunduz Terminal är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kunduz,  kilometer nordväst om Kunduz Terminal.

Trakten runt Kunduz Terminal består till största delen av jordbruksmark.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kondoz (provins)